Nuée est un terme polysémique synonyme de nuage ou de multitudes :
 une nuée ardente, avalanche volcanique composée d'un mélange de gaz brûlants, de blocs de lave et de cendres volcaniques ;
 une nuée d'oiseaux, formation de vol compacte de ces animaux ;

Littérature 
 Les Nuées, une comédie grecque classique d'Aristophane du  ;
 Nuée d'oiseaux blanc, un livre de Yasunari Kawabata de 1949 ;
 « Assembleur de nuées » () et à la « nuée noire » (), des épithètes homériques désignant le dieu Zeus ;
 La Nuée Bleue, une maison d'édition.